34-й чемпионат мира по гребному слалому прошёл 7 — 11 сентября 2011 года в Братиславе (Словакия) где были разыграны 10 комплектов наград: 6 — у мужчин и 4 — у женщин.

На чемпионате также были разыграны олимпийские лицензии на Игры-2012 в Лондоне.

Сборная Словакии победила в общекомандном зачете с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Второе место заняли французы (2-2-1), третье — немцы (1-2-2).

Расписание чемпионата 
7 и 8 сентября в Братиславе (Словакия) на чемпионате мира по гребному слалому были отменены соревнования из-за сильного ветра. Квалификация была перенесена на 9 и 10 сентября, а финалы прошли в запланированные сроки — 10 — 11 сентября.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Примечания 

Чемпионаты мира в Словакии
Гребной слалом
Спорт в Словакии в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Братиславе